Valmala steht für:
Valmala (Piemont), eine Gemeinde mit 56 Einwohnern in der italienischen Provinz Cuneo (CN), Region Piemont.
Valmala (Burgos), eine spanische Gemeinde in der Provinz Burgos in der Region Kastilien-León.